Амёба:

 Амёба — род микроскопических одноклеточных организмов из семейства Amoebidae.
 Амёба обыкновенная

Математика 
 Амёба в комплексном анализе — образ заданного замкнутого аналитического подмножества.
 Морфологическая амёба — разновидность нелинейных морфологических операторов, предназначенных для адаптивной фильтрации изображений.

Военное дело 
 Амёба — камуфляжная расцветка, применявшаяся РККА в 1930-1940 гг.